Cascina Castelletto ima više značenja:
 Cascina Castelletto, Milano
 Cascina Castelletto, Torino